Ženská čtyřhra Volvo Car Open 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje, hraného na zelené antuce, nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár složený ze světové dvojky Kristiny Mladenovicové a trojky Caroline Garciaové, jehož členky do deblové soutěže nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal české turnajové čtyřky Lucii Hradeckou s Kateřinou Siniakovou výsledkem 6–1, 4–6 a [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly jubilejní desátou společnou trofej a druhou v probíhající sezóně. Matteková-Sandsová vybojovala dvacátý pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šafářovou to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství a po týdnu návrat na druhou příčku deblového žebříčku WTA. Siniaková s Hradeckou odešly i potřetí v probíhající sezóně z finále poraženy.

Nasazení párů 
  'Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017